Sept-Mai ou VII-Mai ou 7-Mai, avec ou sans majuscule et parfois sans trait d'union, peut désigner :

Calendrier 

7 mai,  jour de l'année du calendrier grégorien, ou  en cas d'année bissextile.

Odonyme 

Les noms de voies ou places peuvent contenir cette date sous diverses graphies, en référence à des événements survenus à cette même date.

Graphies en français 

Aucun odonyme en français contenant cette date n'a encore été recensé.

Voir aussi les odonymes contenant le nom du mois, sans quantième, dans la page :

Graphies en langue étrangère 

De tels odonymes de pays non francophones contiennent cette date en d'autres langues, comme :

En espagnol, « 7 de Mayo » ou « Siete de Mayo »
 Au Mexique : événements non connus
 « (Calle) 7 de Mayo », à San Andrés Tuxtla, dans l'État de Veracruz.

Artistes 
"Septmai" est le pseudonyme d'un photographe français dont le thème principal est les paysages alpins.

Références et localisations

Références

Géolocalisations 

L'éventuelle mention « non localisé(e) » signifie que l'odonyme concerné a été repéré dans une liste de voies, mais n'est pas encore connu des sources principales de géolocalisation utilisées dans cet article, à savoir : Google Maps, Google Street, ViaMichelin, Géoportail, Bing cartes, Here WeGo, Mappy et OpenStreetMap.

Odonymes français dont le quantième est en lettres

Néant
Odonymes français dont le quantième est en chiffres

Néant
Odonymes en langue étrangère

Voir aussi 

Homonymie
07